Cristelo ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 Cristelo (Barcelos), Gemeinde im Concelho de Barcelos
 Cristelo (Caminha), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Caminha
 Cristelo (Paredes), Gemeinde im Concelho de Paredes
 Cristelo (Paredes de Coura), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Paredes de Coura
 Cristelo Covo

Siehe auch:
 Cristelos